Сескар — остров в Финском заливе, принадлежащий России.
 «Сескар» — 100 тонный русский миноносец типа «Даго», с 1895 г. носивший только номер: 124.